Erbslöh steht für:
 Erbslöh (Familie), eine bergische Familie
 Erbslöh (Luftschiff), ein frühes Prallluftschiff

Personen:
 Adolf Erbslöh (1881–1947), deutscher Maler
 Albert Erbslöh (1848–1912), deutscher Kommerzienrat und Brauereigründer
 Carl Hugo Erbslöh (* 1948), deutscher Großhandelskaufmann
 Friedrich Erbslöh (1918–1974), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Joachim Erbslöh (1909–2006), deutscher Gynäkologe, Hochschullehrer und Autor

 Oskar Erbslöh (1879–1910), deutscher Luftfahrtpionier
 Paul-Günther Erbslöh (1905–2002), deutscher Ingenieur und Radar-Pionier
 Siegfried Erbslöh (1888–1968), deutscher Unternehmer

Unternehmen:
 Erbslöh Aktiengesellschaft,  metallverarbeitender Betrieb
 C.H. Erbslöh KG, Handelshaus für Spezialchemikalien und Industriemineralien
 Erbslöh Geisenheim, deutsches Getränketechnologie-Unternehmen

Siehe auch:
 Erbschloe